VS, V.S., V.s. of een andere variant kan verwijzen naar:
 Verenigde Staten, een land in Noord-Amerika
 Station Vlissingen
 Vesiculaire stomatitis, een dierziekte
 Victoria School, een jongensschool uit 1876 in Singapore
 Krijgswezen van Servië (Vojska Srbije), het leger van Servië
 v.s. (muziek), afkorting van het Italiaanse volti subito ('sla snel om'), aan de onderzijde van een muziekpagina
 Vs. (Pearl Jam), een album van de rockband Pearl Jam
 Afkorting van het Zwitserse Wallis (kanton)
 Afkorting van versus, waarmee twee tegenstanders worden aangeduid
 Afkorting van Very Special, een classificatie van cognac
 Brutoformule van vanadiumsulfide